2000, in Romeinse cijfers;
 Maryknoll, Katholieke Missiecongregatie van Maryknoll; 
 MM (Bologna), een Italiaans historisch merk van motorfietsen;
 Marsh (motorfiets) (later MM ), een Amerikaans historisch merk van motorfietsen;
 Motormeyer (of MM), een Nederlands historisch merk van scooters;
 Materials Management, een module van het SAP R/3 ERP-pakket van SAP AG;
 Multipel myeloom, (ook wel de ziekte van Kahler) is een kwaadaardige woekering van een bepaald soort witte bloedcellen: plasmacellen;
 Het Machine Model, een test met elektrostatische ontlading (ESD);
 Maelzels Metronoom, een tempoaanduiding voor muziekstukken

 megameter, in het SI-stelsel een lengtemaat die gelijk is aan 1 000 000 meter;

 millimeter, in het SI-stelsel een lengtemaat die gelijk is aan een duizendste deel van een meter;
 memento mori (als afkorting m.m.), Latijnse zin die traditioneel wordt vertaald als Gedenk te sterven;
 mutatis mutandis (als afkorting m.m.),  wat letterlijk betekent "verander wat veranderd moet worden";

 μm (micrometer), in het SI-stelsel een lengte-eenheid, die gelijk is aan 10−6 meter

 millimolair, het duizendste deel van een molair, een eenheid van molaire concentratie;